Nero Cláudio Druso (Druso, o Velho) — enteado do imperador romano Augusto e irmão de Tibério
 Druso Júlio César (Druso, o Jovem) — filho de Tibério com Vipsania Agripina
 Druso César — filho de Germânico e irmão de Calígula

Outros 
 Drusos — comunidade religiosa autônoma originária do Oriente Médio

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história